Fuchsklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – ist ein Talname in Baden-Württemberg:

 Fuchsklinge (Aimersbach), linke Waldbachklinge zum Aimersbach vor Lorch, Ostalbkreis
 Fuchsklinge (Brettach), linke Klinge zur Brettach (Kocher) vor der Vordermühle, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall
 Fuchsklinge, Unterlauf-Waldklinge des Erbachs, rechter Zufluss der Rems auf der Markungsgrenze zwischen den Stadtteilen Neustadt an der Rems und Hohenacker, Stadt Waiblingen, Rems-Murr-Kreis
 Fuchsklinge, Waldklinge des Federbach (Ohrbach), linker Zufluss des Ohrbachs (zur Bühler) nahe bei Stöcken, Gemeinde Adelmannsfelden, Ostalbkreis
 Fuchsklinge, Waldklinge des Fuchsbachs, linker Zufluss der Blinden Rot zwischen der Ludwigsmühle, Gemeinde Rosenberg, Ostalbkreis und der Röhmensägmühle, Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall
 Fuchsklinge (Häldenbächle), rechtes Bachtal zum Häldenbächle (zum Westernbach, zur Ohrn) vor Büttelbronn, Stadt Öhringen, Hohenlohekreis
 Fuchsklinge (Hergstbach), rechtes Bachtal zum Hergstbach in Korb, Stadt Möckmühl, Landkreis Heilbronn
 Fuchsklinge (Kocher), rechte Waldklinge zum Kocher nach Wengen, Gemeinde Sulzbach-Laufen, Landkreis Schwäbisch Hall
 Fuchsklinge, Oberlauf-Waldklinge des Kronbachs, linker Zufluss des Stangenbach (Lauter) zwischen den Orten Stangenbach und Lohmühle, beide Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn
 Fuchsklinge (Lappach), rechte Waldbachklinge zur Lappach (zum linken Oberlauf Große Enz der Enz) bei Enzklösterle, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Fuchsklingenbach (Schöntaler Bach), rechter Waldklingenzufluss des Schöntaler Bachs gegenüber dem Schöntalhöfle bei Grab, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis
 Fuchsklinge (Seebächle), linke trockenfallende Waldklinge zum Seebächle (zur Sulm) vor Willsbach, Gemeinde Obersulm, Landkreis Heilbronn
 Fuchsklinge (Sülzbach), rechte trockene Waldklinge zum Sülzbach (Sulm) knapp vor Wimmental, Stadt Weinsberg, Landkreis Heilbronn
 Fuchsklinge, Waldklinge des Mittellaufs des Tälesbachs auf dem Gebiet der Stadt Calw, Landkreis Calw
 Fuchsklinge (Tiefenbach), rechte Waldbachklinge bis vor Rohracker, kreisfreies Stuttgart zum rechten Hauptstrang-Oberlauf Tiefenbach des Dürrbachs (zum Neckar)
 Fuchsklinge (Totensteigebach), rechte Waldbachklinge zum Totensteigebach vor Unterregenbach, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Ähnliche Namen für Gewässer:
 Fuchsklingenbach, rechter Zufluss des Schöntaler Bachs gegenüber dem Schöntalhöfle, Gemeinde Großerlach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Fuchsklingengraben, linker Zufluss des Lentersheimer Mühlbachs (zur Wörnitz) vor Altentrüdingen,Stadt Wassertrüdingen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Fuchsbach
 Fuchsgraben